Biografies: Marc (evangelista) (), un dels dotze evangelistes, suposat autor de l'Evangeli de Marc
 Edificis:
 Basílica de Sant Marc, església principal de Venècia 
 Catedral de Sant Marc, seu històrica del Papa d'Alexandria, el cap de l'Església Ortodoxa Copta a Alexandria (Egipte)
 Torre de Sant Marc, fortificació de l'illa de Malta
 Ermita de Sant Marc, diversos indrets
 Orografia:
 Sant Marc (Sant Hipòlit de Voltregà), muntanya de Sant Hipòlit de Voltregà (Osona) 
 Sant Marc (Borredà), muntanya de Borredà (Berguedà)
 Serra de Sant Marc (Guardiola de Berguedà), serra del municipi de Guardiola de Berguedà (Berguedà)
 Sant Marc (Santa Eugènia de Berga), muntanya del municipi de Calldetenes (Osona)
 Sant Marc de Brocà, muntanya de Guardiola de Berguedà (Berguedà)
 Miscel·lània:
 Confraria de Sant Marc Evangelista de Mestres Sabaters de Barcelona, confraria gremial més antiga de Barcelona
 Sant Marc (Donatello), escultura de Donatello
 Evangeli de Sant Marc, evangeli canònics acceptats per les esglésies cristianes
 Sant Marc de Manresa, obra al municipi de Manresa (Bages) 
 Sant Marc i Santa Eulàlia de Canelles, obra al municipi de Fígols i Alinyà (Alt Urgell)